Фрэнк Дру́ри Мэнн (; 17 марта 1891 — июль 1966) — английский футболист, крайний хавбек, наиболее известный по выступлениям за клубы «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед».

Футбольная карьера 
Родился в 1891 году в Ньюарке, Ноттингем. Выступал за местные команды «Ньюарк Касл Юнайтед», «Ньюарк Касл Роверс» и «Ньюарк Таун». Впоследствии играл за «Лидс Сити» и «Линкольн Сити» на любительском уровне.

В декабре 1909 года перешёл в бирмингемскую «Астон Виллу» в качестве игрока-любителя. В мае 1911 года подписал с клубом профессиональный контракт. Провёл за клуб лишь 1 официальный матч, произошло это в сезоне 1911/12.

В июле 1912 года был продан в «Хаддерсфилд Таун» за 1000 фунтов. Выступал за «Хаддерсфилд» с 1912 по 1923 год, сыграв за это время 226 матчей и забив 75 голов.

В марте 1923 года был продан в «Манчестер Юнайтед» за 1750 фунтов. Дебютировал за клуб 17 марта 1923 года в матче против «Брэдфорд Сити». Выступал за «красных» на протяжении 8 сезонов, сыграв в 197 матчах и забив 5 мячей.

В августе 1930 года покинул «Юнайтед» и перешёл в клуб «Моссли».

Умер в июле 1966 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»